Atocha puede referirse a:

 la plaza o glorieta de Atocha, nombre que tuvo hasta 1941 la actual plaza del Emperador Carlos V, en Madrid (España), y por el que sigue siendo popularmente conocido;
 el barrio administrativo de Atocha, en Madrid (España), que toma su nombre de la glorieta;
 la estación de Atocha, principal complejo ferroviario de la ciudad de Madrid (España), situado en la glorieta de Atocha, que contiene a las estaciones de:
 Puerta de Atocha
 Atocha-Cercanías
 la estación de Atocha, antigua denominación de la Estación del Arte del Metro de Madrid, España;
 la estación de Atocha Renfe, estación del Metro de Madrid, España;
 la calle de Atocha que sale de la Plaza Mayor de Madrid y finaliza en la plaza del Emperador Carlos V;
 la ronda de Atocha vía que sale de la plaza del Emperador Carlos V, Madrid, España;
 la puerta de Atocha, antigua puerta de Madrid derribada en 1851;
 la basílica de Nuestra Señora de Atocha, templo católico de Madrid, España;
 la Virgen de Atocha, una advocación de la Virgen María 
 el Santo Niño de Atocha, un advocación de la figura de Jesucristo siendo niño venerada en países como México, España Filipinas, Colombia, Honduras, Venezuela y el suroeste de Estados Unidos;
 Nuestra Señora de Atocha, galeón español hundido en 1622 frente a las costas de Florida;
 el estadio de Atocha, antiguo campo de juego de la Real Sociedad de San Sebastián, España;
 el Cuartel de Atocha, antiguo cuartel del ejército de tierra en La Coruña, España;
 Atocha, localidad de la Argentina;
 Atocha, municipio de Bolivia;
 Atocha, una parroquia ecuatoriana, del cantón Ambato;
 Jardín Botánico de Atocha-La Liria, un jardín botánico situado en la ciudad de Ambato, Ecuador
 atocha, nombre vulgar de la planta gramínea Stipa tenacissima.